А-ліга 1999 — 10-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Турнір став перехідним від системи «осінь-весна» до системи «весна-осінь». Титул чемпіона вперше здобув Жальгіріс (Каунас).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Екранас взяв участь у Кубку УЄФА 2000—2001 як переможець Кубку Литви 1999—2000.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|10/14 листопада 1999

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|12/14 листопада 1999

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на rsssf 

1999
Литва
1999 у Литві